Фелипе Бериозабал има више значења:

 Фелипе Бериозабал (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фелипе Бериозабал, Естасион Бериозабал (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику